Сиденем Тист Эдвардс ( или , 1769 — 8 февраля 1819) — британский ботаник и художник (мастер ботанической иллюстрации и изображения животных).

Биография  
Сиденем Тист Эдвардс родился, предположительно, в 1769 году в Монмутшире. Возможно также, что он родился в 1768 году. 

У Эдвардса был рано проявившийся талант к рисованию, и когда ему было только 11 лет, он копировал изображения из книги «Flora Londinensis» для собственного удовольствия. Некий мистер Денман увидел некоторые работы Эдвардса. Будучи другом Уильяма Кёртиса, издателя ботанических работ и основателя Curtis's Botanical Magazine, Денман говорил с Кёртисом о мальчике. Кёртис начал обучать Эдвардса ботанике и ботанической иллюстрации.

Иллюстрации Эдвардса оказались чрезвычайно популярными. Сиденем Тист Эдвардс был первым художником с полным рабочим днём, который работал Curtis's Botanical Magazine. Он был главным художником этого журнала в течение 27 лет, пока, после разногласия в 1815 году с Джоном Симсом, преемником Кёртиса, он не основал свой собственный журнал, Botanical Register. Эдвардс был членом Лондонского Линнеевского общества. 

Сиденем Тист Эдвардс умер 8 февраля 1819 года.

Научная деятельность 
Сиденем Тист Эдвардс специализировался на семенных растениях.

Ботанические и зоологические иллюстрации Эдвардса

Примечания

Литература 
 Davies, Kevin L., 'The life and work of Sydenham Edwards, Welshman, Botanical and Animal Draughtsman 1768—1819'.
 Minerva: the Journal of Swansea History, published by the Royal Institution of South Wales / Friends of Swansea Museum, 2001.

Ссылки 
 Botanicus.org: Sydenham Edwards (1769? — 1819)
 Garden Flowers by Sydenham Edwards
 Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa: Works by Sydenham Edwards

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Художники по алфавиту
Художники Великобритании